Czerniejewo (stad)
 Czerniejewo (gemeente)